Weißenhof, Weissenhof – niem. Biały Dwór
 Weißenhof – dzielnica Weißenburg in Bayern
 Stuttgart-Weißenhof – dzielnica Stuttgartu, której dużą część stanowi Wystawa mieszkaniowa w Weißenhof
 Weißenhof – niem. nazwa zlikwidowanej wsi Białka (województwo dolnośląskie)
 Klinikum am Weissenhof – szpital psychiatryczny w Weinsbergu